Chris Bostick (1993- ), joueur de baseball américain ;
 Devon Bostick (1991- ), acteur canadien.